Love You till Tuesday (single), een lied van David Bowie;
 Love You till Tuesday (film), een promotionele film van Bowie;
 Love You till Tuesday (album), het soundtrackalbum van deze film.